Szőke László (1930–2014) labdarúgó
 Szőke László (1953–2009) újságíró
 Szőke László (1957–) diplomata, nagykövet
 Szőke László (1960) labdarúgó (Videoton)
 Szőke László (1966) ökölvívó